

Anno 
 954 o 954 a.C.

Codici 
 954 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Teide Observatory, sull'isola di Tenerife, nelle Isole Canarie

Matematica 
 954 – numero